Людендорф — немецкая фамилия. Известные носители:

 Людендорф, Эрих (1865—1937) — немецкий военачальник;
 Людендорф, Фридрих Вильгельм Ганс (1873—1941) — немецкий астроном, брат предыдущего.